Rettungsflugwacht steht für:
 die Deutsche Rettungsflugwacht
 die Schweizerische Rettungsflugwacht